Die Senatoren im 36. Kongress der Vereinigten Staaten wurden zu einem Drittel 1858 und 1859 neu gewählt. Vor der Verabschiedung des 17. Zusatzartikels 1913 wurde der Senat nicht direkt gewählt, sondern die Senatoren wurden von den Parlamenten der Bundesstaaten bestimmt. Jeder Staat wählt zwei Senatoren, die unterschiedlichen Klassen angehören. Die Amtszeit beträgt sechs Jahre, alle zwei Jahre wird für die Sitze einer der drei Klassen gewählt. Zwei Drittel des Senats bestehen daher aus Senatoren, deren Amtszeit noch andauert.

Die Amtszeit des 36. Kongresses ging vom 4. März 1859 bis zum 3. März 1861. Seine erste Tagungsperiode fand vom 5. Dezember 1859 bis zum 25. Juni 1860 in Washington, D.C. statt mit einer anschließenden Sondersitzung vom 26. bis zum 28. Juni 1860, die zweite reguläre Tagungsperiode ging vom 3. Dezember 1860 bis zum 3. März 1861. Vorher fand bereits vom 4. März bis zum 10. März 1859 eine Sondersitzung statt.

Zusammensetzung und Veränderungen 

Im 35. Kongress saßen am Ende seiner Amtszeit 42 Demokraten, 20 Republikaner und vier Senatoren der American Party, die meist als Know-Nothing Party bezeichnet wird. bei den Wahlen 1858 und 1859 konnten die Demokraten zwei Sitze von den Know Nothings gewinnen, verloren aber fünf Sitze an die Republikaner und einen dadurch, dass das Parlament von Oregon sich nicht einig wurde. Damit saßen zum Beginn des Kongresses 38 Demokraten, 25 Republikaner und zwei Know Nothings im Senat, ein Sitz war vakant. Der vakante Sitz wurde erst im Oktober 1860 besetzt und ging an die Republikaner. Nach der Wahl Abraham Lincolns zum Präsidenten traten mehrere Südstaaten aus der Union aus, ihre Senatoren traten zurück, ohne dass Nachfolger gewählt wurden. Dies betraf von November 1860 bis März 1861 13 Sitze, die bisher von Demokraten gehalten wurden. Anfang 1861 wurde zudem Kansas als 34. Staat in die Union aufgenommen, das Parlament wählte aber keine Senatoren mehr. Dadurch waren am Ende des 36. Kongresses 15 Sitze vakant, die Republikaner hatten mit 26 Senatoren eine relative Mehrheit gegen 25 Demokraten und zwei Know Nothings.

Spezielle Funktionen 

Nach der Verfassung der Vereinigten Staaten ist der Vizepräsident der Vorsitzende des Senats, ohne ihm selbst anzugehören. Bei Stimmengleichheit gibt seine Stimme den Ausschlag. Während des 36. Kongresses war John C. Breckinridge Vizepräsident. Im Gegensatz zur heutigen Praxis leitete der Vizepräsident bis ins späte 19. Jahrhundert tatsächlich die Senatssitzungen. Ein Senator wurde zum Präsidenten pro tempore gewählt, der bei Abwesenheit des Vizepräsidenten den Vorsitz übernahm. Vom 9. März bis zum 4. Dezember 1859, vom 19. Dezember 1859 bis zum 15. Januar 1860 sowie vom 20. bis zum 26. Februar 1860 war Benjamin Fitzpatrick Präsident pro tempore, am 12. und 13. Juni 1860 Jesse D. Bright, vom 26. Juni bis zum 2. Dezember 1860 nochmals Fitzpatrick und am 16. und 17. Februar 1861 Solomon Foot.

Liste der Senatoren 

Unter Partei ist vermerkt, ob ein Senator der Demokratischen Partei, der Republikanischen Partei oder der Know-Nothing Party angehörte. Unter Staat sind die Listen der Senatoren des jeweiligen Staats verlinkt. Die reguläre Amtszeit richtet sich nach der Senatsklasse: Senatoren der Klasse I waren bis zum 3. März 1863 gewählt, die der Klasse II bis zum 3. März 1859 und die der Klasse III bis zum 3. März 1861. Das Datum gibt an, wann der entsprechende Senator in den Senat aufgenommen wurde, eventuelle frühere Amtszeiten nicht berücksichtigt. Unter Sen. steht die fortlaufende Nummer der Senatoren in chronologischer Ordnung, je niedriger diese ist, umso größer ist die Seniorität des Senators.

 a) Crittenden, Benjamin, Seward, Wade, Fessenden und Foot waren ursprünglich als Whigs gewählt worden, Wilson als Know Nothing, Trumbull als Demokrat, Harlan und Sumner als Vertreter der Free Soil Party.
 b) Clay trat sein Amt nach anderen Quellen erst am 29. November an.
 c) Slidell trat sein Amt nach anderen Quellen erst am 5. Dezember an.

Einzelnachweise 

036
Vereinigte Staaten, Senat #036
Vereinigte Staaten, Senat #036
Senatoren 036